Tidaholm (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Tidaholm (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.
 Tidaholm (automerk), een automerk